Сан Франсиско де ла Чарка има више значења:

 Сан Франсиско де ла Чарка (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско де ла Чарка, Ел Нидо (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику